Burg Mengen steht für:

 Burg Mengen (Schallstadt) im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Burg Mengen (Bliesmengen-Bolchen) im Saarpfalz-Kreis, Saarland